Val 1965 kan syfta på:

Stortingsvalet i Norge 1965
Förbundsdagsvalet i Västtyskland 1965